Há diversos museus chamados Museu Picasso. Os dois mais importantes, pelos seus acervos, são:

 Museu Picasso, em Paris (França)
 Museu Picasso, em Barcelona (Espanha).

Outros museus dedicados a Picasso 
 Museu Picasso (Antibes)
 Museu Picasso (Horta de Sant Joan)
 Museu Picasso (Lucerne)
 Museu Picasso (Madrid)
 Museu Picasso (Málaga)
 Museu Picasso (Münster)
 Museu Picasso (Vallauris)

Ligações externas 
 
 

Pablo Picasso